Інуїннактун (означає наче справжні людські істоти) — одна з інуїтських мов, поширена на північному заході Канади. Дуже близька до інуктитута. Закони Нунавута та Північно-західних територій визнають інуїннактун офіційною мовою разом із інуктитутом.

Фрази

Посилання і джерела 
 Glossary, Kitikmeot Heritage

Ескімосько-алеутські мови